Husby (Bezeichnung aus dem 13. Jahrhundert für ein schwedisches Königsgut) ist der Name folgender Orte:

 Husby, Gemeinde in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Hüsby, Gemeinde in Schleswig-Holstein, Deutschland (dänisch: Husby)
 Husby (Hedemora), Ort in der Gemeinde Hedemora, Schweden
 Husby (Stockholm), Stadtteil von Stockholm, Schweden

Husby ist der Familienname folgender Personen:
 Per Husby (* 1949), norwegischer Jazzpianist und Komponist

Husby steht außerdem für:
 Husby (Stockholms tunnelbana), eine U-Bahn-Station in Stockholm

Siehe auch:
 Husbyharde